Die FIA-Formel-2-Meisterschaft 2017 war die erste Saison der GP2-Serie als FIA-Meisterschaft und die dreizehnte Saison insgesamt.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Dallara-Chassis GP2/11, Motoren von Renault-Mecachrome und Reifen von Pirelli.

Änderungen bei den Teams 
 Status Grand Prix und Carlin stehen nicht mehr in der Meldeliste zur Saison 2017.

Rennkalender 
2017 werden elf Rennwochenenden ausgetragen. Zehn Veranstaltungen finden in Verbindung mit den Formel-1-Grand-Prix-Rennen statt. Das Rennwochenende in Jerez wird eine unabhängige Veranstaltung sein. Im Vergleich zum Vorjahr wurde das Rennwochenende in Hockenheim, sowie die Veranstaltung in Sepang gestrichen. Neu hinzugekommen ist das Rennen in Jerez. Wieder im Rennkalender ist die Veranstaltung in as-Sachir.

Bis auf die Veranstaltung in Monaco (Hauptrennen freitags und Sprintrennen am Samstag) finden alle Hauptrennen samstags, und alle Sprintrennen am Sonntag statt.

Wertung

Punktesystem 
Beim Hauptrennen (HAU) bekommen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Beim Sprintrennen (SPR) erhalten die ersten acht des Rennens 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Zusätzlich erhält der Gewinner des Qualifyings, der im Hauptrennen von der Pole-Position startet, vier Punkte. Der Fahrer, der von den ersten zehn klassifizierten Fahrern die schnellste Rennrunde erzielt, erhält zwei Punkte.

Fahrerwertung

Teamwertung

Einzelnachweise 

2017
Motorsportsaison 2017